Ко́сса () — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония. Относится к нулку Лухамаа.

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Миссо.

География 
Расположена недалеко от границы Эстонии и России, в 30 километрах к юго-востоку от уездного центра — города Выру — и в 41 километре к юго-западу от волостного центра — посёлка Вярска. Высота над уровнем моря — 179 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне не было постоянных жителей.

Численность населения деревни Косса:

История 
В письменных источниках 1923 года упоминается Kossa (группа хуторов), 1939 года — Kossõ, Vana-Kossa, Uue-Kossa, Kossa (хутора), 1952 года — Коссы.

Деревня Косса сформировалась в 1920-х годах из отдельных хуторов деревни Тоотси. В то же время, как населённый пункт, она довольно старая: на землях хутора Вана-Косса найдены следы древнего поселения и каменного могильника.

В 1977–1997 годах Косса была частью деревни Лухамаа.

Происхождение топонима 
Вопрос происхождения названия деревни остаётся открытым. Как пример, можно привести слово из языка сету ′kossa′ — «косы», «косички». Есть древнерусская фамилия Косовъ. Можно провести параллели с топонимами в России: Косолка в Печорской волости, Косыгино в Изборской волости, Косельга в Карелии.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сетомаа (волость)
Сету